Дьенбьенфу — город во Вьетнаме. Другие значения:

 Дьенбьенфу (аэропорт) — аэропорт во Вьетнаме.
 Дьенбьенфу (фильм, 1954) — северовьетнамский документальный фильм 1954 года.
 Дьенбьенфу (фильм, 1992) — французско-вьетнамский художественный фильм 1992 года режиссёра Пьера Шёндёрфера.
 Битва при Дьенбьенфу — сражение между французской и вьетнамской армиями 1954 года, решающая битва Первой индокитайской войны.